Benjamin Poucel (1807-1872), explorateur français
 Joseph Poucel (1878-1971), médecin marseillais
 Victor Poucel (1872-1953), prêtre jésuite et théologien français